Кшивицкий () — польская фамилия. Известные носители:
 Крживицкий, Казимир (1820—1883) — польский писатель.
 Кшивицкий, Людвик (1856—1941) — польский учёный-энциклопедист

См. также 
 Кршивицкий